Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женщин 2019 года в I-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, которое прошло в группе А с 7 по 13 апреля в столице Венгрии Будапеште и в группе В с 6 по 12 апреля в столице Китая Пекине.

Регламент турнира 
 Группа А: команды, занявшие первое и второе места, получат возможность играть в ТОП-дивизионе чемпионата мира 2020 года, а команда, занявшая шестое место, перейдёт играть в группу В.
 Группа В: команда, занявшая первое место, получит возможность играть в группе А, а команда, занявшая шестое место, перейдёт играть в группу А второго дивизиона чемпионата мира 2020 года.

Группа A 
    вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2020 года.
    вышла в Топ-дивизион чемпионата мира 2020 года.
   вылетела в группу В первого дивизиона 2020 года.

Группа B 
    вышла в группу А первого дивизиона 2020 года.
   вылетела в группу А второго дивизиона 2020 года.

Арены

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 12 национальных команд — девять из Европы и три из Азии. Сборная Нидерландов пришла из второго дивизиона, остальные — с прошлого турнира первого дивизиона.

Судьи

Группа А

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Группа B

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+8).

Ссылки 
 
 
 
 

Хоккей
Первый
Ж*1
Хоккей
Хоккей
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Венгрии
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Китае
Хоккей
Хоккей
Хоккей
Хоккей